Cattedrale del Santo Nome (Holy Name Cathedral) di Chicago, Illinois (Stati Uniti d'America)
 Cattedrale del Santo Nome di Mumbai (India)
 Cattedrale del Santo Nome (Holy Name Cathedral) di Steubenville, Ohio (Stati Uniti d'America)